

Geografia
 Benoit – città del Mississippi
 Benoît – villaggio del Nuovo Brunswick, in Canada.

Onomastica
 Benoît – variante francese del nome proprio di persona Benedetto.

Persone
 Alice Benoît – calciatrice francese.
 Chris Benoit – wrestler canadese.
 David Benoit – allenatore di pallacanestro e cestista statunitense.
 Joan Benoit – atleta statunitense.
 Nancy Benoit – valletta e manager di wrestler statunitense.
 Nicolas Benoit – militare ed educatore francese.
 Peter Leonard Leopold Benoit – compositore belga.
 Pierre Benoît – scrittore francese.
 Pierre Benoit – zoologo e aracnologo belga.
 Raymond Benoit – canottiere francese.
 Ted Benoit – fumettista francese.

Pagine correlate 
 Benois
 Saint-Benoît